Juazeiro ist der Name von drei brasilianischen Städten:
 Juazeiro im Bundesstaat Bahia
 Juazeiro do Norte im Bundesstaat Ceará 
 Juazeiro do Piauí im Bundesstaat Piauí

Juazeiro ist ferner der Name eines Magnoliengewächses:
 Juazeiro (Baum)